Naselja u Srbiji:
 Margance (Vranje, Srbija), naselje u sastavu općine Vranje
 Margance (Trgovište, Srbija), naselje u sastavu općine Trgovište